A sínrendszernek több jelentése van:
 Sínrendszer (informatika)
 Sínrendszer (vasúti sín)